В одиночному розряді тенісного турніру Bank of the West Classic 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Кім Клейстерс здобула титул, у фіналі перемігши Дженніфер Капріаті 4-6, 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

Відсутня
 Кім Клейстерс (переможниця)
 Дженніфер Капріаті (фінал)
 Даніела Гантухова (2-ге коло)

 Єлена Докич (чвертьфінал)
 Меган Шонессі (2-ге коло)
 Елені Даніліду (2-ге коло)
 Надія Петрова (1-ше коло)
 Ліза Реймонд (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2003